El Masters de Madrid 2013, oficialment coneguda com a Mutua Madrid Open 2013 és una competició tennística professional jugada sobre terra batuda. És la 12a edició del torneig formant part de les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina i la cinquena en categoria femenina pertanyent als Premier Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 3 i el 12 de maig del 2013 a la Caja Mágica de Madrid, Espanya.

El tennista local Rafael Nadal va guanyar el 23è títol Masters i tercer a Madrid. L'estatunidenca Serena Williams va revalidar el títol aconseguit en l'edició anterior i es va adjudicar el 50è títol de la seva carrera. Paral·lelament, també va aconseguir defensar el número 1 que estava en joc en la final. Els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan van guanyar el 87è títol com a parella i cinquè a Madrid.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013